Artemio puede hacer referencia a:
 San Artemio de Roma (f. 302), celebrado el 6 de junio;
 San Artemio de Antioquía (f. 362), celebrado el 20 de octubre.